Jadi bezeichnet:

 Ja’udi, ein aramäischer Stadtstaat im ehemaligen Nord-Syrischen Bereich 

Jadi ist der Familienname von:

 Nordin Mohamed Jadi (* 1962), malaysischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Jádi